Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Pardoux-le-Neuf – Corrèze
Saint-Pardoux-le-Neuf – Creuse